Waldschloss steht für:

 Waldschloss (Waldshut), Baden-Württemberg
 Waldschloss (Sorau), Żary, Polen
 Waldschloss, deutscher Name für das Schloss Kozel, Šťáhlavy, Tschechien 
 Das Waldschloss, Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy 

Siehe auch:
 Waldburg
 Waldschlössel, Burganlage auf dem Treutelsberg bei Klingenmünster, Rheinland-Pfalz
 Waldschlößlkolonie
 Waldschlösschen
 Schloss Wald